

Населені пункти та їхні частини
 Пшикоп — село в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Пшикоп — село в гміні Пурда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пшикоп — частина села Мілкі в гміні Мілкі Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки